Fergusonina  — род мух из монотипного семейства Fergusoninidae  (Brachycera: Cyclorrhapha: Acalyptratae), иногда включаемые в состав семейства Agromyzidae. Единственные насекомые, находящиеся в облигатных мутуалистических отношениях с нематодами.

Распространение 
Австралия (большая часть видов), также в Индии и юго-восточной Азии и на Новой Зеландии.

Описание 
Мелкого размера плохо летающие мухи, тело с тонкими покровами желтого цвета, в черных и коричневых пятнах. Личинки развиваются на растениях родов Corymbia, Melaleuca, Metrosideros и эвкалиптах (Myrtaceae). Образуют симбиотические ассоциации с энтомофильными  нематодами рода Fergusobia (Tylenchida: Neotylenchidae). Самки мух, откладывая яйца в растительные ткани (листья или цветы), заражают их молодыми нематодами, перенося их, таким образом, на новые растения. Нематоды вызывают образование галлов продолговатой формы (они могут достигать 5 см в длину и 1—2 см в диаметре), в которых развиваются личинки мух. Впервые эти взаимоотношения были описаны в 1933 и 1937 гг, когда была открыта нематода Anguillulina (Fergusobia) tumifaciens (=Fergusobia curriei). Её нашли в галлах растения Eucalyptus stuartiana (ныне известного как E. bridgesiana), в ассоциации с мухами Fergusonina carteri Tonn.

Систематика 
Род Fergusonina относят к монотипному семейству Fergusoninidae в составе надсемейства Opomyzoidea (Brachycera: Cyclorrhapha: Acalyptratae). Ранее их рассматривали в ранге подсемейства в составе семейства Agromyzidae. Около 30 видов.

 F. atricornis Malloch, 1925
 F. biseta Malloch, 1932
 F. brimblecombi Tonnoir, 1937
 F. burrowsi Taylor, 2004
 F. carteri Tonnoir, 1937
 F. centeri Taylor, 2004
 F. curriei Tonnoir, 1937
 F. davidsoni Tonnoir, 1937
 F. eucalypti Malloch, 1932
 F. evansi Tonnoir, 1937
 F. flavicornis Malloch, 1925
 F. frenchi Tonnoir, 1937
 F. goolsbyi Taylor, 2004
 F. greavesi Currie, 1937
 F. gurneyi Malloch, 1932
 F. lockharti Tonnoir, 1937

 F. makinsoni Taylor, 2004
 F. madidum Taylor, 2018
 F. metrosiderosi Taylor, 2007
 F. microcera Malloch, 1924
 F. morgani Tonnoir, 1937
 F. newmani Tonnoir, 1937
 F. nicholsoni Tonnoir, 1937
 F. omlandi  Nelson and Yeates, 2011
 F. pescotti Tonnoir, 1937
 F. purcelli Taylor, 2004
 F. schefferae Taylor, 2004
 F. scutellata Malloch, 1925
 F. syzygii Harris, 1982
 F. tillyardi Tonnoir, 1937
 F. thornhilli  Nelson and Yeates, 2011
 F. turneri Taylor, 2004
 F. williamensis  Nelson and Yeates, 2011

Примечания

Литература 

 Colless & McAlpine. 1970. Donald Henry Colless, David Kendray McAlpine. Diptera. In: The Insects of Australia: A Textbook for Students and Research Workers. Melbourne University Press, 1970: 656—740.
 Taylor G. S., A. D. Austin, K. A. Davies. 1996.  Biology of the Eucalypt gall-forming fly, Fergusonina flavicornis Malloch (Diptera: Fergusoninidae) and its associated Hymenopterans in South Australia, with a description of a new species of Bracon (Hymenoptera: Braconidae). Transactions of the Royal Society of South Australia. vol.120 num.4 1996. p.131-146
 Taylor, G. S.; Davies, K. A. 2010. The gall fly, Fergusonina lockharti Tonnoir (Diptera: Fergusoninidae) and description of its associated nematode, Fergusobia brittenae sp. nov. (Tylenchida: Neotylenchidae). Journal of natural history, 44(15-16): 927—957. doi: 10.1080/00222930903383545
 Tonnoir, A. L. 1937. Revision of the genus Fergusonina Mall. (Diptera, Agromyzidae). Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 62: 126—146.

Ссылки 

 Family Fergusoninidae in Australian Faunal Directory. 

 Family Fergusoninidae in Tolweb.org. 

 Family Fergusoninidae in Bishopmuseum.org. 

 Fergusonina flies — Fergusonina spp. in invasive.org. 

 Field Release of the Biological Control Agent Fergusonina turneri Taylor (Diptera: Fergusoninidae) and its Obligate Nematode, Fergusobia quinquenierviae Davies and Giblin-Davis (Tylenchida: Sphaerulariidae) for the Control of Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T. Blake (Myrtales: Myrtaceae) in the Continental United States. Environmental Assessment January 2005. United States Department of Agriculture, 2005.
 Fergusoninidae Australian National Insect Collection Taxon Database (CSIRO)

Opomyzoidea
Насекомые Австралии
Роды двукрылых